

Угол — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Угол — присілок, Сокольський район, Вологодська область